Salisbury Plantation bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Salisbury Plantation (Maryland), ID-Nr. 75000919
 Salisbury Plantation (Mississippi), ID-Nr. 83000970